Полтавский:

Фамилия 
 Полтавский, Евгений Николаевич (1923—2002) — советский военный, полковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Полтавский, Иван Иванович (1928—2017) — руководитель комплексного механизированного звена, Ростовская область.
 Полтавский, Моисей Анатольевич (1904—1980) — советский историк, член редколлегии энциклопедии «Всемирная история» (1955—1965).
 Полтавский, Семён Владимирович (род. 1981) — российский волейболист, заслуженный мастер спорта.

Населённые пункты 
 Полтавский — хутор, Брюховецкий район.
 Полтавский — хутор, Кавказский район Краснодарского края. 
 Полтавский — посёлок, Красноармейский район (Краснодарский край).
 Полтавский — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Полтавский — посёлок, Марыйская область Туркмении.
 Полтавский — посёлок в составе города Карталы Челябинской области, бывший административный центр Полтавского района.

См. также 
 Полтавский переулок
 Полтавский проезд
 Полтавская
 Полтавское